Pance kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Pance (ort i Filippinerna), Centrala Luzon, Province of Tarlac,

Frankrike 

 Pancé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar